Ji Gong (, 1133 — 1209) est un moine bouddhiste de l'actuel Xian de Tiantai, dans la province du Zhejiang, en République populaire de Chine, considéré comme un moine fou, qui s'occupait des plus démunis. Il est à l'origine d'une légende appelée la Légende de Jigong ().

La vie de ce personnage a donné lieu à différents ouvrages déjà dans la Chine classique, puis à un nombre important de films et d'adaptations télévisées dans la Chine contemporaine.

 Bibliographie L'ivresse d'éveil. Faits et gestes de Ji Gong le moine fou, (présentation et traduction du chinois par Yves Robert), Paris, Les Deux Océans, 1989.

 Filmographie 
 Films 
 The Living Buddha (濟公活佛), a 1939 Hong Kong film starring Yee Chau-sui.
 Ji Gong, Reincarnated Buddha (濟公活佛), 1949 Hong Kong film starring Yee Chau-sui.
 How the Monk Chai Kung Thrice Insulted Wah Wan-Lung (濟公三氣華雲龍), a 1950 Hong Kong film starring Yee Chau-sui.
 The Mischievous Magic Monk (濟公傳), a 1954 Hong Kong film starring Hung Boh.
 A New Tale of the Monk Jigong (A New Tale of the Monk Jigong), a 1954 Hong Kong film starring Leung Sing-bo.
 Ji Gong Sets the Fire on the Impenetrable Pi-pa Spirit (濟公火燒琵琶精), a 1958 Hong Kong film starring Leung Sing-bo.
 Ji Gong, the Living Buddha (濟公活佛), a 1964 Hong Kong film starring Sun Ma Sze Tsang.
 A Modern Ji Gong (摩登濟公), a 1965 Hong Kong film starring Sun Ma Sze Tsang.
 Ji Gong Raids the Courtoom (濟公大鬧公堂), a 1965 Hong Kong film starring Sun Ma Sze Tsang.
 Ji Gong Is After the Demon (濟公捉妖), a 1965 Hong Kong film starring Sun Ma Sze Tsang.
 Ji Gong and the 8 Immortals (濟公鬥八仙), a 1966 Hong Kong film starring Sun Ma Sze Tsang.
 The Magnificent Monk (濟公活佛), a 1969 Hong Kong film starring Cheung Kwong-chiu.
 The Living Buddha Chikung (濟公活佛), a 1975 Hong Kong film starring Yueh Yang.
 The Mad Monk (佛跳牆), a 1977 Hong Kong film produced by the Shaw Brothers Studio, starring Julie Yeh Feng.
 The Mad Monk Strikes Again (烏龍濟公), a 1978 Hong Kong film produced by the Shaw Brothers Studio, starring Julie Yeh Feng.
 Xin Ji Gong Huo Fo (新濟公活佛), a 1982 Taiwanese film starring Hsu Pu-liao.
 Le Moine fou (濟公), film hongkongais de 1993 avec Stephen Chow.
 Ji Gong: Gu Cha Fengyun (濟公·古剎風雲), a 2010 Chinese film starring You Benchang.
 Ji Gong: Cha Yi You Dao (濟公·茶亦有道), a 2010 Chinese film starring You Benchang.

 Séries télévisées 

 Xianglong Luohan (降龍羅漢), a 1984 Taiwanese television series produced by CTV, starring Hsu Pu-liao.
 Ji Gong (濟公), a 1985 Chinese television series produced by Shanghai TV and Hangzhou TV, starring You Benchang.
 Hutu Shenxian (糊塗神仙), a 1986 Taiwanese television series produced by TTV, starring Lung Kuan-wu.
 Buddha Jih (濟公), a 1986 Hong Kong television series divided into a 2 part series, produced by ATV, starring Lam Kwok-hung.
 Daxiao Ji Gong (大小濟公), a 1987 Taiwanese television series produced by CTS, starring Shih Ying.
 Kuaile Shenxian (快樂神仙), a 1987 Taiwanese television series produced by TTV, starring Cheng Ping-chun.
 Ji Gong (濟公), a 1988 Chinese television series produced by Shanghai TV and Hangzhou TV, starring You Benchang and Lü Liang.
 Ji Gong Huo Fo (濟公活佛), a 1989 Chinese television series produced by CTPC and Ningbo Film Company, starring You Benchang.
 Ji Gong Xin Zhuan (濟公新傳), a 1991 Taiwanese television series produced by CTV, starring Ku Pao-ming.
 Ji Gong (濟公), a 1995 Taiwanese television series produced by TTV, starring Chou Ming-tseng.
 The Legends of Jigong (济公活佛), a 1996 Singaporean television series produced by TCS (now Mediacorp), starring Xie Shaoguang.
 Ji Gong Huo Fo (濟公活佛), a 1997 Taiwanese television series produced by CTV, starring Chou Ming-tseng and Lin You-hsing.
 The Legend of Master Chai (濟公), a 1997 Hong Kong television series produced by TVB, starring Joey Leung.
 Ji Gong You Ji (济公游记), a 1998 Chinese television series produced by Zhejiang TV, starring You Benchang.
 Zen Master (濟公傳奇), a 2001 Hong Kong television series attributed from the 1986 series: Buddha Jih.produced by ATV, starring Karl Maka.
 Ji Gong (濟公), a 2007 Taiwanese television series produced by Formosa Television, starring Lung Shao-hua.
 The Legend of Crazy Monk (活佛济公), a three-season Chinese television series produced by Shanghai Chongyuan Cultural Company and Hangzhou Baicheng Media Company, starring Benny Chan. The three seasons were released between 2009 and 2011.
 New Mad Monk (济公活佛), a 2013 Chinese television series after Stephen Chow's The Mad Monk.produced by Lafeng Entertainment, starring Benny Chan.
 buddha jih 2k18'' is a new tele-movie series casting by Clarice Cutie as ji gong and putri riri.

Notes et références 

Moine bouddhiste chinois
Moine du XIIe siècle
Naissance en 1133
Décès en 1209
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata
Moine bouddhique du XIIe siècle
Moine bouddhique du XIIIe siècle